Hambleton kan syfta på:

 Hambleton, Craven – en ort i North Yorkshire, England
 Hambleton (distrikt) – ett distrikt i North Yorkshire, England
 Hambleton, Lancashire – en ort och civil parish i Lancashire, England
 Hambleton, Rutland – en civil parish i Rutland, England
 Hambleton, Selby – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Hambleton, West Virginia – en ort i West Virginia, USA